Световното първенство по футбол през 1958 година се провежда в Швеция в периода от 8 юни до 29 юни. Това е шестото световно първенство по футбол. Световен шампион става Бразилия, след победа над Швеция с 5:2. Това е първата им титла.

За главни фаворити преди първенството са считани отборите на Бразилия, Англия и СССР. Сензационните елиминации на Уругвай, Испания и Италия в квалификациите обаче карат някои специалисти да търсят по-изненадващи варианти посочвайки ФРГ, Унгария, Швеция, Аржентина и дори Парагвай.  На това първенство тогава 17-годишният Пеле прави дебюта си, като отбелязва хет-трик на полуфинала срещу Франция, два гола на финала срещу Швеция и става втори голмайстор на шампионата.

България в квалификациите

Група 3

Участници

Организация 
Топката за първенството е избрана сред 102 кандидата. Производителят, фирма от Южна Швеция, остава анонимен до края на първенството. 

Мачовете в групите, с изключение на тези на Швеция, се играят едновременно. В Швеция има телевизия от 1956 г. и през 1958 в държавата има един телевизионен канал, който предава четири часа от световното първенство всяка вечер, с изключение на сряда. Общо 11 мача са излъчени на живо в Швеция и Европа. Мачовете, които не са предавани на живо са записвани и изпращани в други страни. В Южна Америка мачовете са предавани два дни по-късно на запис. За пренасянето на записите се използват 12 самолета. 

Телефонните линии в Швеция не достигат, затова въздушните сили на Швеция предоставят телефонната си мрежа, която принципно се използва в случай на национална катастрофа.

Стадиони

Формат 
В сравнение с шампионата от 1954 г. форматът на турнира е променен. Класиралите се 16 отбора са разпределени в 4 групи, където играят по веднъж, без продължения, допускат се равенства. Ако отборите от второто и третото място в групата съберат еднакъв брой точки, се насрочва преиграване между тях – бараж. Ако в резултат на повторението е записано равенство, тогава като критерий за избор се взема съотношението на отбелязаните и допуснатите голове. Ако то е еднаква, тогава победителят се определя чрез жребий. В случай, че отборите, които заемат първите две места, имат еднакъв брой точки, позицията им в групата на първо и второ място се определя от съотношението отбелязани и допуснати голове. Тези правила не са окончателно приети до началото на турнира и обсъждането им продължава по време на шампионата.

В резултат на това се стига до баражи в три от четирите групи.

Групова фаза 
Заб. Регламентът предвижда при равенство в точките, за определяне на отбор, преминаващ в следващата фаза да се играе допълнителен мач (другите показатели не се взимат предвид).

Група 1

Бараж

Група 2

Група 3

Бараж

Група 4

Бараж

Директни елиминации

Четвъртфинали

Полуфинали

Мач за трето място

Финал

Голмайстори

Световен шампион

Източници